Fromental peut désigner :

Toponymie 
 Fromental, commune française du département de la Haute-Vienne.
 Étang de Fromental, près du village du même nom, sur la commune de Cieux (Haute-Vienne).

Patronyme 
Arielle Sonnery de Fromental, dite Arielle Dombasle (1953-), actrice, chanteuse, réalisatrice et scénariste franco-américaine.
Jean-Luc Fromental (1950-), auteur, éditeur, scénariste français.

Botanique 
 Fromental, avoine élevée, chiendent à boules selon les sous-espèces, ou Arrhenatherum elatius, une espèce de graminée vivace.

Calendrier républicain 
Dans le calendrier républicain, le fromental était le nom attribué au  du mois de prairial. Il fut donné comme prénom au compositeur Fromental Halévy, né ce jour-là.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Prénom révolutionnaire